Kecamatan Cipeundeuy kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Cipeundeuy (distrikt i Indonesien, lat -6,54, long 107,62), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cipeundeuy (distrikt i Indonesien, lat -6,78, long 107,36), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar